Az 1996–1997-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: A Ceglédi VSE–Egri Vízmű meccs eredménye hiányzik.

Források 
Nemzeti Sport 1997.06.04.

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag